Твердохлебов (Твердохлебова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Твердохлебов, Андрей Николаевич (1940—2011) — советский физик, правозащитник и диссидент.
 Твердохлебов, Арсентий Савельевич (1914—1952) — Герой Советского Союза.
 
 Твердохлебов, Илья Иванович (1923—1943) — Герой Советского Союза.

 Твердохлебова, Любовь Порфирьевна (1909—2002) — украинский режиссёр-документалист.
 Твердохлебова, Ольга Ивановна (род. 1923) — ветеран Великой отечественной войны, связист, полковник милиции в отставке.

См. также 
 Твердохлеб
 Твердохлебово
 Твердохлебовка